Esta é uma lista de todas comunas da Argélia. Há 1541 comunas no país, e os dados da população datam de 25 de junho de 1998.

Ver também 
 Lista de códigos postais das cidades da Argélia
 Lista de cidades por país

 
Subdivisões administrativas de países de terceiro nível
Comunas
Argélia